Governo González può riferirsi a quattro governi del Regno di Spagna guidati da Felipe González:
Governo González I, in carica dal 3 dicembre 1982 al 26 luglio 1986;
Governo González II, in carica dal 26 luglio 1986 al 7 dicembre 1989;
Governo González III, in carica dal 7 dicembre 1989 al 14 luglio 1993;
Governo González IV, in carica dal 14 luglio 1993 al 6 maggio 1996.